Trosna (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Trosna (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Trosna (Kaluga, Chwastowitschski), in der Oblast Kaluga, Chwastowitschski rajon
 Trosna (Kaluga, Suchinitschski), in der Oblast Kaluga, Suchinitschski rajon
 Trosna (Orjol, Bolchowski), in der Oblast Orjol, Bolchowski rajon
 Trosna (Orjol, Trosnjanski), in der Oblast Orjol, Verwaltungszentrum des Trosnjanski rajon
 Trosna (Tula, Jefremowski), in der Oblast Tula, Jefremowski rajon
 Trosna (Tula, Tschernski), in der Oblast Tula, Tschernski rajon